Mand steht für:
 Mand (Mahanadi), Nebenfluss des Mahanadi in Indien
 Mand (Persischer Golf), Fluss zum Persischen Golf im Iran
 Mand, eine historische Masseneinheit in Ostindien
 Mand (Pakistan), Stadt im Distrikt Kech in Belutschistan, Pakistan
 Mand (Indien), Dorf im Distrikt Jalandhar in Punjab, Indien
 Mand (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mand (Klan), Klan der Jat (Volk)
 ein verbales Operant in Skinners Buch Verbal Behavior, siehe Verbal Behavior #Das Mand
 Mandäische Schrift (ISO-15924-Code)

Mánd steht für:
 Mánd (Ungarn), Dorf in Ostungarn

Mand ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Mand (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Carl Mand (bl. 19. Jahrhundert), deutscher Klavierbauer

Siehe auch:
 Mandt

Abkürzung